Qom puede referirse a los siguientes topónimos:
 Qom (Irán), ciudad de Irán, capital de la provincia homónima.
 Provincia de Qom, división administrativa de Irán.

Además, puede hacer referencia a:
 Pueblo toba o qom, pueblo de Sudamérica.
 Qomlaqtaq, kom o idioma toba, idioma del pueblo qom.